Серге́й Васи́льевич Щербако́в:
 Щербаков, Сергей Васильевич (1859—1932) — один из организаторов первого в России астрономического общества.
 Щербаков, Сергей Васильевич (1914—1973) — Герой Советского Союза.